Sebastian Rzymski (ur. 29 listopada 1980 roku w Szczecinie) – polski piłkarz grający na pozycji napastnika. Obecnie trener w Salos Szczecin.

Kariera 
Jest wychowankiem Arkoni Szczecin.

Został pierwszym mistrzem Polski w getbolu. Na zawodach (GETBOL - I Mistrzostwa Polski) w październiku 2004 które odbyły się w Opolu. W finale zwyciężył Jakuba Mrowińskiego wynikiem 7:3.

Osiągnięcia indywidualne 
  (2004) Mistrz Polski - Getbol
  (2006) Mistrz Polski - Getbol
  (2007) Wicemistrz Polski - Getbol
  (2008) Mistrz Europy - Getbol

Przypisy

Bibliografia 
 

Polscy piłkarze
Piłkarze Arkonii Szczecin
Piłkarze Floty Świnoujście
Urodzeni w 1980
Ludzie urodzeni w Szczecinie